Анна Афанасьевна Сененкова (23 апреля 1912 — 20 мая 2003 года) — передовик советского сельского хозяйства, доярка подсобного хозяйства «Горки-II» Звенигородского района Московской области, Герой Социалистического Труда (1953).

Биография 
Родилась в 1912 году в деревне Спичино, ныне Сафоновского района Смоленской области в русской многодетной крестьянской семье. 

Работать начала в 1926 году, одной из первых вступила в колхоз. В 1937 году приняла решение переехать на постоянное место жительство в Московскую область. 

Стала работать дояркой совхоза "Горки II" Звенигородского района. В годы Великой Отечественной войны эвакуирована в Саратовскую область. В ноябре 1942 года вернулась работать на прежнее место работы. В 1952 году показала высокие производственные результаты, надоив от каждой из 17 закреплённых за ней коров в среднем по 6954 килограмма молока.       

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 декабря 1953 года за получение высоких показателей в сельском хозяйстве и рекордные надои молока Анне Афанасьевне Сененковой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Продолжала трудиться в колхозе, показывала высокие производственные результаты. В 1963 году ушла на заслуженный отдых. 

Проживала в посёлке Горки Одинцовского района. Умерла 20 мая 2003 года. Похоронена на Знаменском кладбище посёлка.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (19.12.1953)
 орден Ленина (19.12.1953)  
 другие медали.

См. также 

 Сташенкова, Федора Васильевна

Литература 
 Беляев И.Н. Честь и слава - по труду. Библиографический справочник. - Смоленск, 1991.

Ссылки 
  

Доярки